Tanggaard ist 

 der Name eines dänischen Jazzschlagzeugers, Aage Tanggaard
 der Name eines Ortes bei Hillerslev auf der dänischen Insel Thy, Tanggaard (Thy)